Edgar Miles Bronfman ist der Name folgender Personen: 

* Edgar Miles Bronfman senior (1929–2013), kanadisch-amerikanischer Unternehmer, Präsident des Jüdischen Weltkongresses
 Edgar Miles Bronfman junior (* 1955), US-amerikanischer Unternehmer, Filmproduzent und Songwriter